Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2000./01. su činile prve županijske lige u većini županija.

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatnik

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izbori: 
 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001.

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorrja

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 75 godina nogometa u Donjoj Stubici 1926. – 2001.

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 
 
Uključuje i klubove s područja Karlovačke županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 100 godina nogometa u Petrinji 1910. – 2010. 
 Nogometni leksikon 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultati

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 OSK Otok

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 NK Podravina Ludbreg 1919-2009

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ''Vinkovački listi

Grupa B 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Vinkovački list

Za prvaka 

 Izvori: 
 Vinkovački list

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 1. HNL 2000./01.
 2. HNL 2000./01.
 3. HNL 2000./01.
 5. rang HNL-a 2000./01.
 6. rang HNL-a 2000./01.
 7. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2000./01.
  

2000-01
 4